Cua ou Cúa peut désigner :

Langue
 Le , une langue môn-khmer parlée au Viêt Nam.

Toponymes

Cúa : chef-lieu de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Miranda ;
 Cúa : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Miranda ;
 Nueva Cúa : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Miranda ;
 Nueva Cúa : capitale de la paroisse civile de Nueva Cúa de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Miranda.

Espagne 
 Cúa, une rivière de Castille-et-León.

Communes 
 Communauté urbaine d'Arras, une collectivité territoriale du Pas-de-Calais,
 Communauté urbaine d'Alençon, une collectivité territoriale du Nord-Ouest de la France.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme